Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen Marlies Borkert und Angela Schaubitzer gegen die beiden Bulgarinnen Bojka Borissowa und Christinka Sotirowa mit 7:6, 6:4.

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 18. Jahrgang (1974), Heft 4 (fälschlicherweise mit 19. Jahrgang bezeichnet) 

1974
Tennisturnier 1974